Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2004 года проходил с 27 сентября по 3 октября в Вероне, Италия.

Результаты

Общий зачёт 

2004
Спортивные соревнования в Вероне